Blunt Island kan syfta på följande platser:

Fiji 

 Vurolevu Island, ö, 
 Mbuliya Island, ö, Östra divisionen,

USA 

 Blunt Island (ö i USA), Minnesota, Saint Louis County, 

Robotskapade Fijiförgreningar